Лебедь X или Cygnus X:
 Лебедь X — обширная область звездообразования в созвездии Лебедя.
 Cygnus X (музыкальная группа) — немецкая музыкальная группа.
 Отдельные рентгеновские источники:
 Лебедь X-1
 Лебедь X-2
 Лебедь X-3

См. также 
 Лебедь (значения)
 Cygnus (значения)